Ryby z jeziora Kanas – ogromne czerwone ryby (około 10 metrów długości), które miały być zaobserwowane w lipcu 1985 roku przez biologa Xianga Lihao w jeziorze Kanas w Sinciangu, w północno-zachodniej części Chin. Xiang miał sfotografować ławicę 60 ryb, jednak zdjęcia nie zostały opublikowane. Trzy lata później rybacy donosili o obserwacji trzech ryb czterometrowych.

Według telewizji CCTV 10, naukowcy chińscy przypuszczają, że chodzi o olbrzymie okazy tajmienia.

Bibliografia 

Kryptydy